А́кція — українське слово, яке походить від .

 Акція — захід, дійство.
 Акція (цінний папір) — свідоцтво про внесення певної суми грошей у капітал акціонерного товариства, дає право його власникові на одержання прибутку у вигляді дивіденду.
 Акція (політика) — дія, вчинена всередині країни або на міжнародній арені для досягнення і вирішення конкретної політичної, економічної, дипломатичної та іншої мети.
 «Акція» — російський радянський художній фільм 1987 року.

Див. також 
 Акція Б — військова операція чехословацьких армійських підрозділів та загонів Сбору Народні Безпечності (служби безпеки) проти УПА на теренах Чехословаччини, яка проводилась у період з 10 червня по 17 листопада 1947 року.
 Акція «Вісла» — етнічна чистка, здійснена у 1947 році за рішенням керівництва СРСР, Польської республіки та ЧСР. Полягала у примусовій депортації українців з їхніх етнічних територій на території у західній та північній частині польської держави, що до 1945 року належали Німеччині, так звані «повернені території».
 Верховинська господарська акція — економічна політика, яку наприкінці 19-го — на початку 20-го століття проводив на Закарпатській Україні угорський уряд в інтересах посилення мадяризації українського населення.

Джерела 
 
 
 

Багатозначні терміни